Штјепановице могу бити:

 Штјепановице (Брно-околина), насељено мјесто у округу Брно-околина, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Штјепановице (Чешке Будјејовице), насељено мјесто у округу Чешке Будјејовице, Јужночешки крај, Чешка Република